Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Heineken Open 2001) werd gespeeld van 17 tot en met 23 september in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Shanghai Xian Xia Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2001
Shanghai